Waldgraben heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Waldgraben (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark

Gewässer:
 Bittelschießer Waldgraben, linker Teilungslauf der Lauchert im Bittelschießer Täle nahe Hornstein, Gemeinde Bingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg  
 Riedenheimer Waldgraben, rechter Zufluss der Rippach (zur Tauber) nahe Riedenheim, Landkreis Würzburg, Bayern

 Waldgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Niederdombach, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Waldgraben (Andelsbach), linker Zufluss des Andelsbachs (zur Ablach) bei Ettisweiler, Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Waldgraben (Buchwiesengraben), rechter Zufluss des Buchwiesengrabens (zum Prühlbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) im Bichwiesengrund bei Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Waldgraben (Ehenbach), linker Zufluss des Ehenbachs bei Grünau, Markt Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Waldgraben (Elzbach), rechter Zufluss des Elzbachs (zur Mosel) im Gebiet der Ortsgemeinde Kehrig, Landkreis Mayern-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Waldgraben (Gönnertalgraben), linker Zufluss des Gönnertalgrabens (zum Ringgenbach) nahe Buffenhofen, Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Waldgraben (Hambach), rechter Zufluss des Hambachs vor Oberhambach, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Waldgraben (Klingbach), rechter Zufluss des Klingbachs in Herxheim bei Landau/Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Waldgraben (Königsbruchgraben), Zufluss des rechten Teilungsarms Königsbruchgraben der hier noch Saarbach genannten  Sauer nach Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Waldgraben (Lauchert) – siehe oben → Bittelschießer Waldgraben
 Waldgraben (Lietzengraben), Zufluss des Lietzengrabens in Berlin
 Waldgraben (Mühlbach), rechter Oberlauf vom Geiersberg des Mühlbachs (zum Landgraben, zur Weschnitz) bis Lützelsachsen, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Waldgraben (Rippach) – siehe oben → Riedenheimer Waldgraben
 Waldgraben (Weisach), rechter Zufluss der Weisach (zur Aisch) nach Eselsmühle, Markt Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Waldbach
 Waldwiesengraben